Энн-Элизабет Стоун (, р.31 декабря 1990) — американская фехтовальщица-саблистка, чемпионка мира, призёр чемпионатов мира и панамериканских чемпионатов.

Биография 
Родилась в 1990 году в Чикаго. В 2013 году стала серебряным призёром Панамериканского чемпионата, проиграв в финале двукратной олимпийской чемпионке Мариэль Загунис. В 2013 году стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира. В 2014 году стала чемпионкой мира. На чемпионате мира 2015 года стала обладательницей бронзовой медали. В 2018 году на чемпионате мира Энн-Элизабет заняла третье место в индивидуальном турнире и впервые в карьере выиграла личную медаль на главных стартах сезона.

Ссылки 

 Профиль на сайте Международной федерации фехтования FIE 

Фехтовальщики США
Чемпионы мира по фехтованию
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года